Raffaello, Raffaele o Raffaellino es un nombre propio italiano; puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Raffaello Sanzio, pintor y arquitecto del Renacimiento.
 Raffaello Carboni, escritor italiano. 
 Raffaello Ducceschi, corredor italiano.
 Raffaello Fabretti, anticuario italiano.
 Raffaello Funghini, clérigo italiano.
 Raffaello Gestro, entomólogo italiano.
 Raffaello Maffei, humanista, historiador y teólogo italiano.
 Raffaello Matarazzo, cineasta italiano.
 Raffaello da Montelupo, escultor y arquitecto italiano del Renacimiento.
 Raffaello Sanzio Morghen, grabador italiano.
 Raffaello Vanni, pintor italiano del Barroco.
El nombre Raffaello también ha sido empleado en:
 Raffaello (transatlántico), buque de pasajeros italiano de mediados del siglo XX, bautizado en honor del pintor y arquitecto del Renacimiento italiano.